A hosszútávfutó magányossága (The Loneliness of the Long-Distance Runner), Alan Sillitoe elbeszélése (1959) 
 A hosszútávfutó magányossága (The Loneliness of the Long Distance Runner), 1962-es angol film, Tony Richardson rendezésében
 A hosszútávfutó magányossága (The Loneliness of the Long Distance Runner), dalcím az Iron Maiden „Somewhere in Time” c. nagylemezéről (1986)

Megjegyzés
 A „Long-Distance” szókapcsolatot a regénycímben kötőjellel, másutt külön írják.